«Стад брестуа 29» (, ) или просто «Брест» — французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1950 году, домашние матчи проводит на арене «Стад Франсис Ле Бле», вмещающей 15 097 зрителей. Наивысшим достижением клуба в Лиге 1 является 8-е место в 1987 году. Всего в высшем французском дивизионе клуб провёл 14 сезонов. Число 29 в названии клуба означает порядковый номер департамента Финистер. Выступает в Лиге 1.

История 

История футбольного клуба начинается в 1903 году, когда в городе Бресте создали команду под названием l’Armoricaine.

В 1950 году произошло объединение сразу 5 клубов l’Armoricaine de Saint-Louis, l’Avenir de Saint-Martin, la Flamme du Pilier Rouge, la Milice de Saint-Michel et les Jeunes de Saint-Mar, которые назвали свой клуб «Брест». В 1958 году клуб получил профессиональный статус и вышел во второй дивизион Франции.

В 1979 году «Брест» впервые в своей истории выходит в Первый дивизион, но занял последнее место в чемпионате и опустился вновь. В следующем сезоне «двадцать девятые» опять выходят в Лигу 1.

Достижения 
Чемпионат Франции (Лига 2)
 Победитель: 
 Серебряный призёр (2): 2009/10, 2018/19

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#E00000" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#E00000" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#E00000" align="left" |

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции
ФК «Брест»